Maresi steht für:

 Maresi (Unternehmen), österreichisches Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien
 Maresi (Film), österreichischer Spielfilm von Hans Thimig (1948)